Järvelä steht für:

 Järvelä (Finnland), ein Ort in Süd-Finnland

Järvelä ist der Familienname folgender Personen:

 Jonne Järvelä (* 1974), finnischer Gitarrist
 Jouni Järvelä (* 1973), finnischer Jazzmusiker
 Pekka Järvelä (* 1962), finnischer Eishockeyspieler